Майак () — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Майак () — коммуна во Франции, департамент Од.

См. также 
 Маяк (значения)
 Мельяк